Matilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matilla de Arzón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Matilla (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar